Plomberg heißen folgende geographische Objekte:

 Plomberg (Gemeinde Sankt Gilgen), Ortslage am Wolfgangsee bei Sankt Gilgen, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg
 Plomberg (Gemeinde St. Lorenz), Ortslage am Mondsee bei Sankt Lorenz, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich

 Plomberg (Salzkammergut-Berge), 1105 m, Gipfel zwischen Mondsee und Wolfgangsee, Land Salzburg

Siehe auch:
 Blomberg (Begriffsklärung)